Добера́н:

 Доберан — город в Германии.
 Доберан — город в Иране.